Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Margakaya (Pringsewu), een plaats in het regentschap Pringsewu van de provincie Lampung, Sumatra
Margakaya (Telukjambe Barat), een plaats in het regentschap Karawang van de provincie West-Java